Cretogramma engeli — вид вымерших насекомых из монотипического рода Cretogramma, из подсемейства Cretanallachiinae семейства Kalligrammatidae, обнаруженный в бирманском янтаре, живший в раннем сеномане позднего мелового периода. Голотипом является образец NIGP164481.

Этимология 
Родовое название «creto» (меловой период) и «gramma» (
традиционный суффикс родовых названий в Kalligrammatidae) в
отношении геологического периода нового рода. 
Видовой эпитет «engeli» дан в честь доктора Майкла С. Энджеля
за его большой вклад в изучение ископаемых насекомых.

Описание 
Длина переднего крыла ~12-14 мм. Ширина переднеспинки чуть больше, чем её длина.
Передние и задние крылья широкоугольные с округлым
дистальным краем, оба медиальны с яйцевидным темным пятном;
нигма присутствует медиально, по крайней мере, на переднем крыле;
костальное пространство переднего крыла с переплетающимися прожилками; RP имеет 6-10
первичных ветвей; MA проксимально отделяется от R и
первоначально разветвляется от его середины, имея только две
первичные ветви; MP имеет сильно разветвлённую переднюю часть,
занимающую узкое подугольное поле; анальное пространство узкое;
сигмовидный стержень заднего крыла отсутствует.

Самец 

Длина тела ~8,0 мм; длина переднего крыла 11,6 мм. Усики с обоими перистыми сторонами.
Ротовые части сифонообразные; нижняя губа короткая, медиально слегка вогнутая;
мандибулы отсутствуют; максилла с тонкой удлиненной, голой,
лопастевидной долей, нижнечелюстные щупики пятисегментные, намного длиннее
галеа, пальпомер 5 немного длиннее, чем каждый из других пальпомеров; губа с парой удлиненных, тонких, голых и дистально
заостренных язычков, губной щупик трехсегментный, длиннее язычка, 2 щупика почти равны по длине общей длине остальных
щупиков. Переднеспинка короткая, немного шире длинной;
мезоторакс и метаторакс крепкие, мезоторакс ~ 2,0× длина
метаторакса. Ноги тонкие, с несколькими остистыми щетинками, присутствующими на
тибии; тазобедренный сустав и вертел короткие, фемур немного короче
чем тибия; тарсус пятисегментный, с постепенно укорачивающимися 1-5-ми тарсомерами; претарсус с парой тонких коготков и коротким аролиумом, несущим парные остистые щетинки.

Переднее крыло широкоугольное, с округлым дистальным краем.
Яйцевидная темная отметина присутствует медиально, с неясным краем.
Трихозоры присутствуют вдоль дистального края. Нигма присутствует в
середине крыла. Костальное пространство широкое, ~ 5,0 × ширина субкостального
пространства, с большинством поперечных жилок на дистальной половине глубоко раздвоенных и
нескольких взаимосвязанных жилок; простая плечевая жилка слегка изогнута
к основанию крыла. Субкостальное пространство немного шире, чем пространство RA, с
13-ю широко расставленными поперечными жилками. Пространство RA с девятью широко
расположенными поперечными жилками. ScP и RA не слились воедино. RP с шестью первичными
ветвями; задние три ветви глубоко раздвоены. MA, отделяющаяся
от R, первоначально разветвлённая в своей средней точке, только с двумя
первичными ветвями, каждая из которых раздвоена в сторону. MP
сильно разветвлена от проксимального положения, с тремя основными
ветвями, которые образуют узкое, подугольное поле. CuA и CuP, расходящиеся проксимально от начальной точки ветвления MP, почти параллельны друг другу на проксимальной половине, CuA с двумя короткими, слегка
раздвоенными ветвями дистально, CuP глубоко и сильно разветвлена,
по крайней мере, с четырьмя ветвями. Анальное пространство короткое и узкое.
Поперечные вены, как правило, многочисленны и широко расположены друг
от друга; присутствует внешняя градуированная серия поперечных жилок. Заднее крыло не сохранилось по большей части, не сохранились и гениталии самца.

Самка 

Всего известно два паратипа самок: NIGP164483 и NIGP164484. Переднее крыло широкое и яйцевидное, ~14,0 мм в длину. Глазное пятно тёмное и почти округлое, расположено слегка прикорневым к середине длины крыла. Поперечные жилки присутствуют по всему крылу. Костальное пространство широкое и суженное
к вершине крыла. Костальные жилки извилистые, с несколькими
простыми базальными ветвями, а все остальные раздвоенные. Субкостальное пространство немного
уже, чем пространство RA, и обе области с широко
расположенными поперечными венами. ScP и RA не срослись дистально. RP с десятью первичными
ветвями; каждая ветвь проходит прямолинейно и
несколько раз разветвляется дистально, за исключением пятой ветви RP, сильно разветвленной в её начале. MA
раздвоена дистально до середины крыла. MP хорошо развита и раздвоена
от основания до МА. CuA простая и раздвоена дистально. CuP раздвоена гораздо сильнее
по отношению к CuA и несколько раз раздвоена дихотомически. A1
слегка раздвоен примерно на середине своей длины. А2 хорошо развита. A3 короткая.

Примечания

Литература

Ссылки 
Двойники бабочек из бирманского янтаря отличаются от каллиграмматид, известных по каменным отпечаткам

Фоссилии, описанные в 2018 году
Сетчатокрылые
Вымершие сетчатокрылые
Монотипические роды сетчатокрылых
Инклюзы бирманского янтаря